Orrvintjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Orrvintjärnen (Bjurholms socken, Ångermanland), sjö i Bjurholms kommun,  (4,96 ha)
Orrvintjärnen (Trehörningsjö socken, Ångermanland), sjö i Örnsköldsviks kommun,  (5,44 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn